Рогволод (Рогъволодъ, Роговолодъ) — ім'я ряду полоцких князів:

 Рогволод ( приблизно у 978) — князь Полоцкий, варяг, батько Рогніди, однією з дружин великого князя Володимира Святославича
 Рогволод Всеславич (Борис) (до 1057 — початок 1128), князь Полоцкий, родоначальник Друцької гілки Полоцких князів
 Рогволод Борисович (Василь Рогволдович; Рогволд Рогволдович) (. після 1171), князь Полоцкий 1144—1151, 1159—1162, князь Друцький 1127—1129, 1140—1144, 1158—1159, 1162—після 1171 — син попереднього